Бадуарий (Baduarius) е име на тримата от 6 век:

 Бадуарий (Скития), византийски военачалник в Малка Скития; 528 г. Dux Scythiae. Вероятно се бие с българите (хуните).
 Бадуарий, византийски куропалат, зет на Юстин II и София
 Бадуарий (куратор), поет, curator domus rerum Areobindi.